

Entreprises 
La Poste est le nom de plusieurs entreprises de transport du courrier et de services financiers dans plusieurs pays francophones, dont
 La Poste d'Algérie ;
 La Poste de Belgique ;
 La Poste du Bénin ;
 La Poste du Burkina Faso ;
 La Poste du Burundi ;
 La Poste du Canada ;
 La Poste du Cameroun ;
 La Poste des Comores ;
 La Poste de Centrafrique ;
 La Poste de la République démocratique du Congo ;
 La Poste de la République du Congo ;
 La Poste de Côte d'Ivoire ;
 La Poste de Djibouti ;
 La Poste de France ;
 La Poste du Gabon ;
 La Poste de Guinée ;
 La Poste du Luxembourg ;
 La Poste de Madagascar ;
 La Poste du Mali ;
 La Poste du Maroc ;
 La Poste de Mauritanie ;
 La Poste de Monaco ;
 La Poste du Niger ;
 La Poste du Rwanda ;
 La Poste du Sénégal ;
 La Poste de Suisse ;
 La Poste du Tchad ;
 La Poste du Togo ;
 La Poste de Tunisie ;
 La Poste du Vatican.

Autres 
La Poste peut aussi désigner :
 La Poste, une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1887 ;
 La Poste, un maxi ketch construit pour la Whitbread Round the World Race 1993-94 ;
 Arnac-la-Poste, une commune française ;
 1700 La Poste, un centre d'art contemporain à Montréal.

Voir aussi 
 
 Poste en France